Lichud () ist der Familienname folgender Personen:

Joanniki Lichud (1633–1717), russischer Philosoph, Theologe und Logiker griechischer Herkunft
Sophronius Lichud (1652–1730), russischer Philosoph, Logiker und Rhetoriker griechischer Herkunft